Larry McIntyre (né le  à Moose Jaw dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace professionnel qui joua dans la Ligue nationale de hockey pour les Maple Leafs de Toronto.

Carrière 

Il est repêché par les Maple Leafs au  du repêchage amateur de la LNH 1969,  au total.

Statistiques

Statistiques en tant que joueur 

| 1966-1967|| Canucks de Moose Jaw || LHOC|| 32|| 0|| 3|| 3|| 9|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1967-1968||Canucks de Moose Jaw|| LHOC|| 60|| 7|| 13|| 20|| 66|| 10|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 1968-1969|| Canucks de Moose Jaw|| LHJS|| 4|| 1|| 6|| 7|| 4|| || || || || 
|-
| 1969-1970|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 60|| 2|| 12|| 14|| 41|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1969-1970|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1969-1970|| Bisons de Buffalo|| LAH|| || || || || || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1970-1971|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 41|| 0|| 4|| 4|| 18|| || || || || 
|-
| 1971-1972|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 72|| 1|| 11|| 12|| 55|| 13|| 0|| 9|| 9|| 10
|-
| 1972-1973|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 40|| 0|| 3|| 3|| 26|| || || || || 
|-
| 1972-1973|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 14|| 0|| 8|| 8|| 20|| || || || || 
|-
| 1973-1974|| Totems de Seattle || WHL|| 52|| 2|| 14|| 16|| 32|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Totems de Seattle || LCH|| 68|| 2|| 13|| 15|| 50|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| Oilers de Tulsa|| LCH|| 76|| 7|| 29|| 36|| 36|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6

| 41|| 0|| 3|| 3|| 26|| || || || ||

Statistiques en tant qu'entraîneur 

| 1998-1999 || Oilers de Tulsa|| LCH || 51 || 13 || 31 || 7 || 32,4 % || Non qualifiés

Notes et références 

Naissance en juillet 1949
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Totems de Seattle
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Moose Jaw